Entenloch ist der Name von

 Entenloch (Höhle), Hallenhöhle bei Pottenstein (Oberfranken)
 Entenlochklamm, Engstelle der Tiroler Achen